Slough, Berkshire, Anglaterra
 Slough (districte)
 Slough (Gal·les), Powys
 Slough Green
 Slough Hill, Suffolk, Anglaterra